Il doppio del torneo di tennis Vancouver WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Newcombe e Fred Stolle che hanno battuto in finale Cliff Drysdale e Allan Stone 7-6, 6-0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vancouver WCT 1972